Las siglas ISIL pueden referirse a:
 Estado Islámico de Irak y el Levante (en inglés, Islamic State of Iraq and the Levant), organización terrorista islamista que opera principalmente en Irak y Siria;
 International Society for Individual Liberty, una organización de promoción del libertarismo;
 International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations, un identificador de bibliotecas.